Shahi (India), een plaats in India
Shahi's, de voor-islamitische heersers van het zuidoosten van Afghanistan, rondom Kabul, en het noorden van Pakistan;
Agha Shahi (1920-2006), Pakistaans diplomaat en politicus;
Sarah Shahi (1980), Amerikaans actrice.

Zie ook 
Adil Shahidynastie, 15e- tot 17e-eeuwse heersers van het sultanaat van Bijapur (in de Indiase deelstaat Karnataka);
Qutb Shahidynastie, 16e- en 17e-eeuwse, oorspronkelijk Turks-Perzische heersers van Golkonda (tegenwoordig in de Indiase deelstaat Andhra Pradesh);